Eremo di San Giorgio – eremo nel comune di Ascoli Piceno
 Eremo di San Giorgio – eremo nel comune di Solagna